Wang Li-pching je jméno několika osob:

 Wang Li-pching (taoista) (* 1949), čínský taoista
 Wang Li-pching (fotbalistka)(* 1973), čínská fotbalistka
 Wang Li-pching (chodkyně) (* 1976), čínská chodkyně
 Wang Li-pching (politik), čínský politik, předseda šanghajského politického poradního shromáždění
 Wang Li-pching (aktivista) (* 1962), tchajwanský aktivista